

Linha do Tempo 

<noinclude>

Historia
Cronologias de desporto